

Communes ou lieux 

 Camplong : commune française située dans le département de l'Hérault
 Camplong-d'Aude : commune française située dans le département de l'Aude
 Campllong : commune espagnole de la province de Gérone, en Catalogne